FU Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 5193 световых лет (около 1592 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +17,2m до +15m.

Характеристики 
FU Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3281 K.

Примечания